Маунт Оберн има више значења:
 Маунт Оберн (Ајова)
 Маунт Оберн (Илиноис)
 Маунт Оберн (Индијана)